Alfréd Schaffer (1893-1945) – calciatore di ruolo attaccante e allenatore di calcio ungherese
 Akiva Schaffer (1977) – regista, cantautore e sceneggiatore statunitense
 Frank Schaffer (1958) – ex velocista tedesco, specializzato nei 400 metri piani
 John Schaffer, o Jon Schaffer (1968) – cantante e chitarrista statunitense

Pagine correlate
 Schäffer